Liarea är ett släkte av snäckor. Liarea ingår i familjen Pupinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Liarea